Ludwigsturm ist der Name folgender Aussichtstürme:

 Eschkopfturm (Ludwigsturm), auf dem Eschkopf, im Pfälzerwald, bei Hofstätten, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Ludwigsturm (Bad Kissingen), auf dem Staffelsberg, bei Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ludwigsturm (Blättersberg), auf dem Blättersberg, im Pfälzerwald, bei Rhodt, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Ludwigsturm (Donnersberg), auf dem Donnersberg, in der Pfalz, bei Dannenfels, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Ludwigsturm (Hahnenkamm), auf dem Hahnenkamm, im Spessart, nahe Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Ludwigsturm (Ludwigshöhe), auf der Ludwigshöhe, im kreisfreien Darmstadt, Hessen
 Ludwigsturm (Wennenkamp), auf dem Rumbecker Berg, bei Rinteln-Wennenkamp, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen